FSL est un sigle qui peut désigner :
 Fonds de solidarité pour le logement, un fonds d'aide français qui attribue des aides financières pour le paiement des dettes locatives en direction des personnes en difficulté ;
 frittage sélectif par laser, une technique de prototypage rapide par frittage laser sélectif.